Hotel Bären steht für folgende Hotels:

 Hotel Bären (Baden)
 Hotel Bären (Dürrenroth)
 Hotel Bären (Tettnang)
 Hotel Bären (Titisee-Neustadt)
 Hotel Bären (Trossingen)
 Hotel Gasthof Bären (Weingarten)
 Hotel Bären (Wiesbaden)

Siehe auch:
 Hotel Zum Bär in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Zum Bären